„Снежанка“ () е предстоящ американски мюзикъл фентъзи филм на режисьора Марк Уеб, по сценарий на Грета Гъруиг и Ерин Кресида Уилсън. Филмът е игрална адаптация на филма от 1937 г., който е базиран на едноименната приказка, написан от Братя Грим. Във филма ще участват Рейчъл Зиглър в едноименната роля и Гал Гадот като Злата кралица.

„Уолт Дисни Пикчърс“ първоначално обяви плановете за римейк на „Снежанка“ през октомври 2016 г., докато Уилсън е наета като сценарист на филма. Уеб преговаря да режисира филма през 2019 г. и се присъедини към филма като режисьор през септември 2019 г.

Филмът се очаква да излезе по кината на 22 март 2024 г.

Актьорски състав 
 Рейчъл Зиглър – Снежанка
 Гал Гадот – Злата кралица
 Андрю Бърнап – Джонатан, новия персонаж за филма.
 Мартин Клеба – Сърдитко
 Дуджона Гифт
 Колин Майкъл Карамайкъл

Продукция

Разработка и пре-препродукция 
На 31 октомври 2016 г. „Върайъти“ обяви, че „Уолт Дисни Пикчърс“ разработка игрален римейк на „Снежанка и седемте джуджета“, докато Ерин Кресида Уилсън е в преговори да напише сценария. На 30 май 2019 г. е обявено, че Марк Уеб е в преговори да режисира филма, и на 29 септември 2019 г. обяви, че ще режисира филма, докато Кресида Уилсън потвърди, че ще напише сценария.

Кастинг 
През юни 2021 г. Рейчъл Зиглър е добавена в актьорския състав за едноименната роля, и през ноември, Гал Гадот е добавена в състава като Злата Кралица. По-късно в същия месец, Грета Гъруиг потвърди, че ще напише сценария.

Снимачен процес 
Снимките за „Снежанка“ са оригинално насрочени да започнат през март 2020 г. във Ванкувър, Британска Колумбия, Канада. Въпреки това, снимките са отменени в средата или края на 2020 г. по време на пандемията от COVID-19. По-късно е съобщено, че снимките ще започнат през 2022 г. През август 2021 г. е обявено, че снимките ще се състоят във Великобритания от март до юли 2022 г. На 22 април 2022 г. Гадот обяви, че е завършила нейните заснети сцени. На 13 юли 2022 г. Зиглър обяви, че снимките приключиха.

Визуални ефекти 
„Мувинг Пикчър Къмпани“ ще осигурява визуалните ефекти за филма.

Музика 
Текстописците Бенд Пасек и Джъстин Пол, които преди написаха стиховете за двете нови песни за римейка на „Аладин“ през 2019 г., планират да напишат нови песни за филма.

Премиера 
По време на D23 Expo Presentation през 2022 г., е обявено, че „Снежанка“ ще излезе през 2024 г. На 15 септември 2022 г., филмът е обявен, че премиерата му е насрочена за 22 март 2024 г.

Източници

Външни препратки 
 

Филми от 2024 година
Филми на „Дисни“
Филми на Марк Уеб
Американски музикални филми
Американски приключенски филми
Американски фентъзи филми